Skorupski ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Stanisław Skorupski (* 1938), polnischer Dichter und Essayist
 Łukasz Skorupski (* 1991), polnischer Fußballspieler